Баньо́ль-сюр-Сез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Монпельє, 45 км на північний схід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8305 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 18599,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Халід Бутаїб (*1987) — відомий марокканський футболіст, нападник.

Галерея зображень

Посилання 

 Історія муніципалітету місто Баньоль-сюр-Сез
 Баньоль-сюр-Сез на сайті французького Національного інституту географії
 Баньоль-сюр-Сез на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Баньоль-сюр-Сез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар